Редькин — хутор в Саракташском районе Оренбургской области в составе  Федоровского Первого сельсовета.

География 
Находится на левом берегу реки Сакмара на расстоянии примерно 10 километров по прямой на запад-северо-запад от поселка Саракташ.

Население
Население составляло 105 человек в 2002 году (русские 65%), 116 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района